Norrskatan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Norrskatan, Larsmo, Österbotten, 
 Norrskatan, Korsholm, Österbotten, 
 Norrskatan (Hammarland, Åland),

Se även 
 Norrskata
 Skata (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar